Оуденодон — род вымерших дицинодонтов из конца перми Южной Африки.

Обнаружен в Замбии, Карру и на Мадагаскаре.

Описание 
Оуденодон — небольшое животное с крупной головой. Нижняя челюсть чуть короче верхней, височное окно продолговатое.

Виды:
 O. bainii (Оуэн, 1860 год, типовой вид)
 O. grandis (Хоутон, 1817 год) 
 O. greyi (Оуэн, 1859 год)
 O. luangwensis (Бунстра, 1938 год) — Замбия
 O. prognathus (Оуэн, 1860 год)
 O. sakamenensis (Мазин и Кинг, 1991 год) — Мадагаскар

Примечания 

Синапсиды пермского периода
Дицинодонты
Животные по алфавиту